Suda – località dell'isola greca di Creta
 Suda (in greco Σούδα) – piccola isola della Grecia appartenente alla regione di Creta e situata nella baia di Suda, di fronte alla località omonima
 Suda o Suida (greco  o ) – enciclopedia storica in lingua greca del X secolo